UFC 262: Oliveira vs. Chandler — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 15 мая 2021 года на спортивной арене «Toyota Center» в городе Хьюстон, штат Техас, США.

В главном бою вечера Шарлис Оливейра победил Майкла Чендлера техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе. В соглавном бою Бенеил Дариюш победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе между бразильцем Шарлисом Оливейрой и бывшим трёхкратным чемпионом Bellator MMA американцем Майклом Чендлером, который только в этом году перешёл в UFC и провёл под эгидой организации всего один бой с Дэном Хукером, одержав очень быструю и эффектную победу.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу же после защиты своего титула на UFC 254 в октябре прошлого года, сославшись в качестве основной причины этого на смерть своего отца от осложнений, связанных с COVID-19 в июле. Несмотря на это заявление, титул ещё долгое время официально не освобождался, поскольку президент UFC Дэйна Уайт несколько раз говорил, что, по его мнению, Нурмагомедов еще будет выступать в UFC. 19 марта Уайт всё-таки подтвердил отставку Нурмагомедова и заявил об освобождении титула чемпиона в лёгком весе.

Изменения карда турнира 
На этом турнире в качестве соглавного события должен был состояться пятираундовый поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Нейтом Диасом (также победителем 5 сезона шоу The Ultimate Fighter). Однако Диас в начале мая снялся с боя из-за незначительной травмы, и бой был перенесен на UFC 263.

На турнире также был запланирован бой в наилегчайшем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC Алексом Пересом и Мэттом Шнеллом. Однако Перес снялся с боя по нераскрытым причинам. Его заменил Рожериу Бонторин, и бой должен был состояться в легчайшем весе. При взвешивании Бонторин весил 137 фунтов, что на один фунт превысило лимит для боя в легчайшей весовой категории. Он будет оштрафован на 20 % своего гонорара за бой в пользу своего соперника, а бой пройдёт в промежуточном весе.

Хоэль Альварес должен был встретиться с Христосом Гиагосом в легком весе. Однако Альварес был удален из карда в начале мая из-за предполагаемых проблем с визой, которые ограничивали его поездку. В итоге, Гиагос встретится с возвращающимся ветераном Шоном Сориано.

Ожидалось, что на турнире состоится бой в среднем весе между Джеком Херманссоном и Эдменом Шахбазяном. Тем не менее, бой был отложен на одну неделю и перенесён в кард турнира UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт из-за случая COVID-19 в тренировочном лагере Херманссона.

Также на турнире ожидался отложенный дебют бывшего чемпиона Titan FC Рафаэла Алвиса в бою против Дамира Исмагулова в лёгком весе. Алвис стал известен тем, что был снят с дебютного боя в феврале этого года, когда провалил взвешивание на рекордные 11,5 фунтов. По неизвестным причинам поединок Алвиса и Исмагулова также был перенесён на 22 мая в кард турнира UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт.

Анонсированные бои 

[*] Рейтинг Шнелла и Бонторина в Топ-15 наилегчайшей весовой категории

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Рожериу Бонторин не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
14 мая было объявлено, что UFC увеличит размер денежных бонусов («Лучший бой вечера» и «Выступление вечера») с 50 000 до 75 000 долларов. Это увеличение будет актуально только для этого события и было сделано по просьбе бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона.

Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $75,000:

 Лучший бой вечера: Эдсон Барбоза vs. Шейн Бургос
 Выступление вечера: Шарлис Оливейра и Христос Гиагос

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
18 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC